Die 1. Division 2009 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 28. März 2009 und endete am 4. November 2009.

Meister Anschi Machatschkala und Vizemeister Sibir Nowosibirsk konnten sich unter den 20 Mannschaften durchsetzen und stiegen in die Premjer-Liga 2010 auf.

Modus 
Die 1. Division 2009 wurde im Doppelrundenturnier-Modus mit je einem Auswärts- und einem Heimspiel in 38 Spieltagen ausgetragen. Die beiden Bestplatzierten stiegen in die Premjer-Liga 2010 auf, die fünf schlechtesten Teams in die 2. Division ab.

Über die Platzierung entschieden zuerst die erreichten Punkte, bei Punktgleichheit die Anzahl der Siege, bei sieg- und punktgleichen Teams der direkte Vergleich. Bei direktem Vergleich wurden zuerst die Punkte der sieg- und punktreichen Teams untereinander, dann die Siege, in der Folge das Torverhältnis, die erzielten Tore und als letztes die Auswärtstore berücksichtigt. Bei Gleichstand auch danach hätten das Gesamttorverhältnis, die erzielten Tore und die Auswärtstore entschieden. Bei weiterem Gleichstand wäre gelost worden.

Tatsächlich gab es vier Mal je zwei punktgleiche Teams, bei drei Paaren hatte je ein Team einen Sieg mehr erzielt. Nur zwischen den neunten und zehnten 
Baltika Kaliningrad und FK Krasnodar wurde der direkte Vergleich zu Rate gezogen; Baltika hatte einmal mit 1:0 gewonnen, das zweite Spiel ging 0:0 aus, sodass Baltika Neunter wurde.

Teilnehmer 
Nach der Saison 2008 war das Teilnehmerfeld der Liga von 22 auf 20 Clubs reduziert worden, nachdem sieben statt der üblichen fünf Clubs abstiegen. Sportlich qualifiziert waren für 2009:

Die beiden Premjer-Liga-Absteiger 2008
 Schinnik Jaroslawl
 Lutsch-Energija Wladiwostok

Die elf zwischen Platz 3 und 12 und 14 platzierten 1.-Divisionisten 2008

 KAMAS Nabereschnyje Tschelny
 Ural Jekaterinburg
 Nosta Nowotroizk
 Anschi Machatschkala
 Baltika Kaliningrad
 SKA-Energija Chabarowsk
 Tschernomorez Noworossijsk
 Alanija Wladikawkas
 Witjas Podolsk
 Saljut-Energija Belgorod
 Sibir Nowosibirsk

Die Meister der fünf Staffeln der 2. Division
 MWD Rossii Moskau (West)
 Metallurg Lipezk (Zentrum)
 Wolgar-Gasprom-2 Astrachan (Süd)
 Wolga Nischni Nowgorod (Ural-Powolschje)
 FK Tschita (Ost).

sowie als Nachrücker
 FK Nischni Nowgorod
 FK Krasnodar

Um den Jahreswechsel 2008/09 verzichtete der 1.-Divisions-15. Sportakademklub Moskau jedoch auf die Teilnahme an der Saison 2009 und dem 1.-Divisions-13. SKA Rostow wurde die Lizenz von der PFL verweigert. Da alle 2.-Divisions-Vizemeister sowie die drei übrigen Drittplatzierten wegen der Finanzkrise aus finanziellen Gründen auf eine Teilnahme verzichteten, rückten die zwei 2.-Divisionsdrittplatzierten FK Nischni Nowgorod (Ural-Powolschje) und FK Krasnodar (Süd) nach.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Auswärtstore – 7. Losentscheid

Kreuztabelle

Beste Spieler

Torschützenliste

Scorer 
Die Top vier der Scorer- wie Torschützenliste sind gleich 1. Alexei Medwedew, 2. Spartak Gognijew, 3. Wladimir Schischelow und 4. Roman Grigorjan, erst die folgenden Plätze weichen voneinander ab.

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2009
2009